Plinius er navnet på to fremtrædende romere:
 Plinius den Ældre (fulde navn: Gaius Plinius Secundus), ca. 23-79 e.Kr. – historiker, naturvidenskabsmand og flådekommandør
 Plinius den Yngre (fulde navn: Gaius Plinius Caecilius Secundus), ca. 61-114 e.Kr. – politiker og flittig brevskriver, nevø til Plinius den Ældre